B 69 oder B69 steht für:
 Bundesstraße 69 in Deutschland
 Südsteirische Grenz Straße in Österreich
 Zystizerkose (ICD-10-Code)
 Richter-Rauser-Variante (ECO-Schlüssel)

B-69 steht für:
 Lockheed B-69 Neptune (insbesondere RB-69A), CIA-Variante der Lockheed P-2 aus den Skunk Works

B69